Adoração dos Magos - tema da arte cristã
 A Adoração dos Magos (Leonardo da Vinci), pintura de Leonardo da Vinci.
 A Adoração dos Magos (Botticelli), pintura de Sandro Botticelli.
 Adoração dos Magos (André Gonçalves), pintura de André Gonçalves.
 Adoração dos Magos (Sequeira), pintura de Domingos Sequeira.
 A Adoração dos Reis Magos, pintura de autor desconhecido, presente no mosteiro de Singeverga, Santo Tirso, Portugal.
 A Adoração dos Reis Magos (Tintoretto), pintura de Tintoretto, de paradeiro desconhecido.